Хурічехре Султан (1613-1689) — наложниця османського султана Мурада IV.

Біографія 
Народилась в Грузії. Належала до знатного роду Мачутадзе. Була відправлена ​​до палацу в якості подарунку. Після смерті султана жила не в старому палаці, а в "Султанській Господі" на Бейлірбеі і померла там.

Діти 
Сини
 шехзаде Орхан (1639)
Доньки
 Есмахан-султан (1630—1633)
 Сафіє-султан (1634—1685) – можливо, її матір'ю була Айше Султан. 
 Рабія-султан (1636—1639) 

Дружини османських султанів